«What Are You Doing the Rest of Your Life?» () — песня, написанная Мишелем Леграном, Аланом и Мэрилин Бергманами для фильма «Счастливый конец» в 1969 году. Первый исполнитель — Майкл Дис. Песня была номинирована на премию «Оскар» как лучшая песню к фильму, но проиграла «Raindrops Keep Fallin’ on My Head». Песня также получила номинацию на «Золотой глобус».

Свою версию песни записала Барбра Стрейзанд ещё в 1969 году для своего предполагаемого альбома The Singer. В ноябре того же года был выпущен сингл. Тем не менее релиз упомянутого альбома так и не состоялся, а песня перекочевала в альбом The Way We Were, который был выпущен в 1974 году. В рамках раскрутки данного лонгплея песня была выпущена в качестве бисайда на сингле «The Way We Were» в 1973 году.

В 1972 году Сара Воан записала свою версию песни для альбома Sarah Vaughan with Michel Legrand за аранжировку которого Мишель Легран получил «Грэмми».

Песня вошла в репертуар таких исполнителей как Фрэнк Синатра, Дасти Спрингфилд, Джонни Мэтис, Джули Эндрюс, Ширли Бэсси, Энди Уильямс, Дайана Росс, Билл Эванс и Джо Пасс и других.

Примечания

Ссылки 

Песни 1969 года
Песни из кинофильмов
Песни, написанные Мишелем Леграном
Песни, написанные Аланом Бергманом
Песни, написанные Мэрилин Бергман
Песни Барбры Стрейзанд
Песни Дайаны Росс
Песни Дасти Спрингфилд
Песни Фрэнка Синатры
Песни Пегги Ли